Jack Keller – atleta statunitense
Jack Keller – cestista statunitense
Jack Keller – compositore statunitense
Jack Keller – fumettista statunitense
Jack Keller – giocatore di poker statunitense